Bato (Camarines Sur), municipalité des Philippines
Bato (Catanduanes), municipalité des Philippines
Bato (Leyte), municipalité des Philippines